

Letteratura 
Sangue e arena (Sangre y arena) – romanzo di Vicente Blasco Ibáñez del 1909

Cinema
Sangre y arena – film del 1916 diretto da Vicente Blasco Ibáñez, Ricardo de Baños e Max André
Sangue e arena (Blood and Sand) – film del 1922 diretto da Dorothy Arzner e Fred Niblo
Sangue e arena (Blood and Sand) – film del 1941 diretto da Rouben Mamoulian 
 Ossessione d'amore (Sangre y arena) – film del 1989 diretto da Javier Elorrieta

Televisione 
 Sangue e arena (Blood and Sand) – episodio della prima stagione di Las Vegas
 Spartacus – Sangue e sabbia – titolo della prima stagione di Spartacus, serie televisiva statunitense